Хилино — название населённых пунктов в России:

 Хилино — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Хилино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.